Farrukhabad (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Farrukhabad (stad), een plaats in het Indiase district Farrukhabad